Sentul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,00), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,57, long 110,93), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 112,71), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,24), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 113,49), 
 Desa Sentul (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 112,74), 
 Kelurahan Sentul, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar